Irracional, fets o idees que contradiuen la raó humana o de la qual aquesta se li escapa, vegeu irracionalitat
 Equació irracional, equació que conté la incògnita (o una expressió algebraica racional de la incògnita) sota un o més signes radicals 
 Nombre irracional, nombre real que no és racional, és a dir, que no es pot expressar com una fracció